Petrognano steht für:
 einen Ortsteil der Gemeinde Barberino Val d’Elsa, Metropolitanstadt Florenz, Italien
 einen Ortsteil der Gemeinde Capannori, Provinz Lucca, Italien
 Petrognano (Piazza al Serchio), einen Ortsteil der Gemeinde Piazza al Serchio, Provinz Lucca, Italien
 einen Ortsteil der Gemeinde San Godenzo, Provinz Florenz, Italien